Sneguročka – personaggio del folclore russo, 
 Sneguročka – film del 1952 diretto da Ivan Ivanov-Vano e Aleksandra Snezhko-Blotskaya
 Sneguročka – film del 1969 diretto da Pavel Kadochnikov
 Sneguročka – opera di Nikolaj Rimskij-Korsakov